Canopo (mitologia) — deus da mitologia egípcia
Canopo (Egito) — cidade do Antigo Egipto situada na região do Delta do Nilo
Vaso canópico — vaso funerário egípcio utilizado para depositar as entranhas dos mortos
Canopus — estrela mais brilhante ao sul da constelação de Carina e segunda mais brilhante no céu
Canopus (teste nuclear)

Desambiguações de topônimos